Zorich ist der Name verschiedener Persönlichkeiten: 

 Anton Zorich (* um 1960), russischer Mathematiker, Professor in Rennes, Sohn von Vladimir
 Louis Zorich (1924–2018), US-amerikanischer Schauspieler
 Vladimir A. Zorich (* 1937), russischer Mathematiker, Vater von Anton